Souillon peut désigner :
 souillon, une personne qui tache, qui salit ses vêtements, qui est malpropre (l'exemple type était Peau d'âne) ;
 Souillon, un auteur de bande dessinée.